punt mort (mecànica), disposició dels elements mecànics quan no hi pot haver transmissió de moviment
 punt mort (economia), quantitat d'unitats d'un producte o servei que cal vendre de manera que no hi hagi ni beneficis ni pèrdues
 Punt mort (pel·lícula), pel·lícula de William Wyler.